Râul Dorna se poate referi la:

 Râul Dorna, Bistrița, afluent al râului Bistrița
 Râul Dorna, Niraj, curs de apă, afluent al râului Niraj

Vezi și 
 Dorna (dezambiguizare)

Toponime românești